Definitive Collection est un coffret de 12 CD du groupe rock britannique Led Zeppelin, paru le  par Atlantic Records.

Titres 

Compilation musicale sortie en 2008
Album de Led Zeppelin
Album publié par Atlantic Records
Album produit par Jimmy Page